Jean Bernier (Valenciennes) (?-1341), Henegouws magistraat
 Jean Bernier (Parijs) (?-1384), Frans functionaris
 Nicolas Bernier (1665-1734), Frans componist
 Bernier Island, eiland in West-Australië